Eleonora Lemeny-Roznavy (sau Lemeny-Rozvan) (1885-1948) a fost profesoară în Sibiu și membră a Partidului Socialist Democrat și singura femeie aleasă în Marele Sfat Național Român din Transilvania din 1 decembrie 1918.

Eleonora Lemeny, cu studii în filosofie, limbi și istorie la universitățile din Cluj și Geneva, a fost doctor în Litere (prima femeie cu acest titlu de la UBB) și promotoare a mișcării feministe, a condus Departamentul Muncii în Consiliul Dirigent, membru marcant în cadrul ASTRA. 

În 1912 s-a căsătorit cu activistul Eugen Rozvan. Trupul ei a fost incinerat.

Referințe

Nașteri în 1885
Decese în 1948
Delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia